«Большой скачок» в СССР (1928—1933)
 «Большой скачок» в КНР (1958—1960)
  (ок. 50 000 лет назад) - гипотетическое событие перехода анатомически современного человека к состоянию, известному как .